Речная баржа — несамоходное судно, предназначенное для перевозок грузов по рекам. Баржи отличаются обтекаемыми формами оконечностей корпуса. По назначению разделяются на сухогрузные и наливные.

Речные сухогрузные баржи делятся на:
 трюмные открытые;
 тентовые;
 трюмные закрытые;
 площадки;
 саморазгружающиеся;
 автомобилевозы;
 контейнеровозы;
 цементовозы.

Среди несамоходных наливных судов различают:
 суда для перевозки нефти и нефтепродуктов;
 сухогрузно-наливные;
 суда для перевозки жидкого аммиака и газа.

Корпуса речных барж изготавливаются из стали, железобетона, композитных материалов и дерева.

Грузоподъёмность наливных барж достигает 9200 тонн.

Ссылки 
 Кітайскую турбіну прывезлі па Бярэзіне (фотарэпартаж) // Рэгіянальны партал — Светлагорск. 13.10. 2010.  (Фото работы сухогрузной баржи.)

Типы гражданских судов
Несамоходные суда
Речные суда